Барашков — русская фамилия:

Барашков 
 
 Барашков, Валерий Васильевич (род. 1950) — советский и белорусский педагог.
 Барашков, Василий Афанасьевич (1926—1995) — машинист бумагоделательной машины; Герой Социалистического Труда.
 Барашков, Лев Павлович (1931—2011) — советский актёр, певец.
 

Персонажи
 Настасья Филипповна Барашкова — одна из главных героинь романа Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот».

См. также 
 Барашково